JX ist ein Mikrokernel-Betriebssystem, dessen Kernel, ebenso wie die mitgelieferten Programme, in Java programmiert wurde.

Überblick 
JX ist eine Java Virtual Machine (der JX Core, zu deutsch JX-Kern), die um Funktionen wie z. B. einen direkten Hardware-Zugriff und ebenfalls in Java geschriebene Programmen für Kernel-Funktionalitäten etc. erweitert wurde. Da es sich bei Java um eine typsichere Programmiersprache handelt, ist JX in der Lage, laufende Programme (im Speicherbereich) voneinander abzugrenzen, ohne auf Hardware-Speicherschutztechniken zurückgreifen zu müssen. Diese Technik, die als sprachbasierter Schutz bezeichnet wird, ermöglicht Betriebssystem-Aktionen und Interprozesskommunikation, ohne dass ein auf vielen Computern langsamer Wechsel des verwendeten Speicherbereichs stattfinden muss. JX läuft auf Standard-PCs, wobei eine begrenzte Anzahl herkömmlicher Hardware unterstützt wird. Das System ist Open Source und wird von der Universität Erlangen entwickelt.

Die großen Vorteile von JX sind:
 Eine leichtgewichtige, überschaubare Betriebssystem-Basis ermöglicht ein hohes Vertrauen in ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit
 Da keine Wechsel der Speicherbereiche stattfinden müssen, wird eine, im Vergleich zu anderen Mikrokernel-Betriebssystemen, hohe Performance erreicht.

Quellenangaben

Weblinks 
 Projekt-Homepage (englisch)

Freies Betriebssystem
Java-Programm